Tambaga peut désigner :

 Tambaga,  commune au Burkina Faso
 Tambaga, département au Burkina Faso

 Tambaga, commune au Mali